Бурдін — російське прізвище. Відомі носії:
 Бурдін Олександр Васильович (*1975) — український футболіст, півзахисник.
 Бурдін Порфирій Петрович (1912—?) —український радянський діяч, новатор виробництва, депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.

Російські прізвища